Legouvé är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ernest Legouvé (1807–1903), fransk dramatiker
 Gabriel-Marie Legouvé (1764–1812), fransk dramatiker
 Jean-Baptiste Legouvé (1729–1783), fransk dramatiker

Franska efternamn